A 2011-es NASCAR Sprint Cup Series a 63. szezonja az Amerikai profi szériaautós versenyzésének. A szezonban 36 verseny kerül megrendezésre, mely a Daytona 500-zal vette kezdetét és a Homestead-Miami Speedway-en megrendezésre kerülő Ford 400-zal ért véget.

Csapatok és versenyzők

2011-es versenynaptár

Változások

Szabályváltozások
2011. január 11-én jelentették be, hogy a versenyzők idén már csak egy általuk kiválasztott kategóriában küzdhetnek a bajnoki címért, de ettől függetlenül versenyezhetnek más kategóriában is csak ott nem szerezhetnek pontot.

Eltörlik az első 35 csapatot érintő mentességi szabályt.

2011. január 26-án jelentette be a NASCAR elnöke Brian France, hogy a pontrendszer változik ettől a szezontól kezdve, vagyis az első helyezett 43 pontot, a második 42 pontot szerezhet és így tovább egészen a 43. helyig. Még kaphatnak bónusz pontot a versenyzők, ha a leghosszabb ideig vezetik a versenyt és három bónusz pontot kap, ha megnyeri a versenyt.

Versenyek és eredmények

Versenyek

Versenyzők
Vastag –A Pole pozíciót az időmérő edzésen döntötték el. Dőlt – A Pole pozíciót az utolsó szabadedzések eredménye döntötte el, mert az időmérő napján esett az eső. * – Leghosszabb ideig vezette a versenyt.

Gyártók

Források

Sprint